Nagrajomyces är ett släkte av svampar. Nagrajomyces ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Nagrajomyces